Sula, rimski zapovjednik i diktator
 Sula (rijeka), lijeva pritoka Dnjepra
 Sula (otok), otok u Molučkim otocima, Indonezija